Пиза () е провинция в Италия, разположена в западната част на Тоскана.

Площта ѝ е 2444 км², а населението – около 406 000 души (2001). Провинцията включва 39 общини, административен център е град Пиза.

Административно деление 
Провинцията Пиза се разделя на четири географски района:
 Пизански район, където се намира административния център Пиза
 Долно Валдарно, с неговия център Сан Миниато;
 Валдера
 Горна Валдичечина, чийто център е Волтера.

Външни препратки 
 Официален сайт